Эрма Франклин (; род. 13 марта 1938, Шелби, Миссисипи США — 7 сентября 2002, Детройт, Мичиган, США) — американская соул и госпел певица. Старшая сестра Ареты Франклин. Наиболее известна благодаря своему хиту «Piece of My Heart», записанному в 1967 году и получившему номинацию на премию «Грэмми». Эта песня впоследствии была исполнена американской рок-группой Big Brother and the Holding Company и многими другими исполнителями.

Биография

Ранняя жизнь и семья 
Эрма Франклин родилась в небольшом городке  в штате Миссисипи в Соединённых Штатах, старшая дочь Барбары Сиггерс Франклин и преподобного . Эрма выросла в Детройте, штате Мичиган, где её отец служил пастором . Эрма воспитывалась обоими родителями до 10 лет, когда её родители разошлись. Барбара Сиггерс Франклин умерла 7 марта 1952 года в Буффало, штат Нью-Йорк. Эрма Франклин училась в Университете Кларка Атланты (тогда известном как Колледж Кларка), где изучала бизнес.

Карьера 
В детстве Эрма и её младшие сёстры Арета и  пели в баптистской церкви их отца. Позже, когда Арета стала известной певицей, Эрма гастролировала с ней и пела на бэк-вокале. Песня «Respect» — одна из наиболее заметных записей Эрмы на бэк-вокале у сестры.

Эрма Франклин исполнила оригинальную версию песни «Piece of My Heart», написаную и спродюсированную . Эта песня вошла в десятку лучших соул-хитов в США и добралась до 62-й позиции чарте Billboard Hot 100 в США. В Великобритании «Piece of My Heart» в исполнении Франклин использовалась в реклама джинсов Levi's, что возродило интерес к песне. Песня была переиздана в Великобритании в 1992 году в виде сингла и достигла 9 строчки в британском чарте.

В середине 1970-х годов Франклин покинула музыкальную индустрию, если не считать периодичных появлений в музыке своей сестры.

Личная жизнь и смерть 
Франклин была жената на Томасе Гаррете, у них было двое детей: Томаса Гаррета-младший (1954–2011) и Сабрина Гарретт (р. 1958). В течение 25 лет Франклин работала в Общественном центре Святого Креста Бойсвилля — детройтской организации, которая помогает бездомным и детям из неблагополучных семей меньшинств. Франклин умерла от рака легких в Детройте, штат Мичиган, 7 сентября 2002 года в возрасте 64 лет. Она похоронена в историческом центре Детройта на кладбище Вудлон.

Дискография

Альбомы

Одиночки

Примечания